Кребс е фамилно име, може да се отнася до:

 Браян Кребс - разследващ журналист в областта на информационната сигурност
 Ханс Кребс (офицер)
 Ханс Адолф Кребс – немски биохимик

 Биохимия
 Цикъл на Кребс
 Обърнат цикъл на Кребс

Вижте също 
 Ханс Кребс (пояснителна страница)